10. Panzerdivision bezeichnet unter anderem folgende militärische Verbände:
*  10. Panzerdivision (Bundeswehr)
  10. Panzerdivision (Syrien)
  10. Panzer-Division (Wehrmacht)
  10. SS-Panzer-Division „Frundsberg“
  10. Panzerdivision (Sowjetunion)
  10th Armoured Division (Vereinigtes Königreich)
  10th Armored Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern